Joachim Nettelbeck ist der Name folgender Personen:
 Joachim Nettelbeck (Seemann) (1738–1824), Verteidiger Kolbergs, deutscher Seemann und Autobiograf
 Joachim Nettelbeck (Hochschulmanager) (* 1944), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager